Química
Ou ainda:
Químico - pessoa graduada/que pratica a Química
Química - no Brasil, a interação entre duas personalidades
Química - canção do cantor brasileiro Biel

Desambiguação